Ath Laziz désigne deux lieux en Kabylie (Algérie) :
 Ath Laziz, un village de Tizi Ouzou ;
 Ath Laziz, (Aït Laziz), une commune de la wilaya de Bouira.